Pleuromalaxis lamellifera är en snäckart som först beskrevs av Alfred Rehder 1934.  Pleuromalaxis lamellifera ingår i släktet Pleuromalaxis och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lamellifera